Перино — название населённых пунктов:

Россия 
 Перино — деревня в Карагайском районе Пермского края.
 Перино — деревня в Клепиковском районе Рязанской области.

Персоналии 
 Перино дель Вага (1501—1547) — итальянский художник-маньерист.
 Перино, Дана (род. 1972) — политический комментатор Fox News, пресс-секретарь Белого дома с 2007 по 2009.